Команда президента Білорусі — хокейна команда, створена Олександром Лукашенком в 1997 році.

Склад 
Заявка команди на 14-ті республіканські змагання серед аматорських команд на призи Президентського спортивного клубу (сезон 2020 — 2021)

Статистика ігор

Примітки 

Хокей у Білорусі